Leichtentritt ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Leichtentritt (1888–1965), deutsch-US-amerikanischer Mediziner
 Hugo Leichtentritt (1874–1951), deutscher Musikwissenschaftler